Виктор Чертков:
 Чертков, Виктор Кузьмич (род. 1942) — генерал-полковник, начальник Военной академии ПВО Сухопутных войск РФ, профессор, академик АВН.
 Чертков, Виктор Петрович (1910—1976) — доктор философских наук, профессор.